Go-Gator (Sauble Beach Fun World)
 Go-Gator (Flamingo Land Theme Park & Zoo)